Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2019 de l’Open d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Lauréats 
Barbora Krejčíková et Rajeev Ram remportent le tournoi en s'imposant en finale contre Astra Sharma et John-Patrick Smith. Il s'agit chacun de leur  titre du Grand Chelem en double mixte.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 17 % par rapport à l'édition 2018.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi
 

2019
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2019
Tennis en janvier 2019